Geldersekade (Amsterdam)
Geldersekade (Rotterdam)